Ivan Nilsson kan avse:

 Ivan Nilsson (tecknare) (1892–1970), svensk målare och tecknare
 Ivan Nilsson (skulptör) (1898–?), svensk målare och skulptör
 Ivan Nilsson (idrottare) (1904–1998), svensk friidrottare (höjdhoppare) och handbollsspelare